Manuel Alfonso Andrade Oropeza (Gómez Palacio, 3 de novembro de 1989) é um lutador de luta livre profissional mexicano que atualmente trabalha para a AAA e a AEW sob o nome de ringue Andrade El Idolo. É mais conhecido por sua passagem na WWE , sob o nome de ringue Andrade (encurtado de seu antigo nome de ringue Andrade "Cien" Almas). Ele é também conhecido por sua passagem na Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) entre 2007 e 2015, onde atuava com o nome La Sombra.

Oropeza fez sua estreia profissional um mês após completar quatorze anos, quando usava o nome Brillante Jr. Em 2007, ele foi contratado pela CMLL como La Sombra e no mesmo ano ganhou o torneio Torneo Gran Alternativa, bem como o Campeonato Universal de 2011. Também chegou a ser campeão simultâneo de três títulos, tendo conquistado o Campeonato National Trios, Campeonato Mundial Histórico de Peso Welter da NWA e o Campeonato Mundial en Parejas. Ele também fez aparições na New Japan Pro Wrestling, onde ganhou o IWGP Intercontinental Championship. Como La Sombra, foi um dos fundadores do grupo Los Ingobernables e ganhou as máscaras de El Felino, Olímpico e Volador Jr., defendendo-as em lucha de apuestas, antes de perder a sua própria para Atlantis.

Na luta profissional 

 Movimentos de finalização
 Como Andrade Almas
 Acabalo/La Sombra (Hammerlock DDT) – 2017–presente
 Running double knee smash em um oponente sentado no canto do ringue — 2016; usado como um movimento secundário antes disso
 Como La Sombra
 Brillante Driver / Shadow Driver / Sombra Driver (Schoolboy suplex)
 Split-legged corkscrew senton, às vezes precedido por um forward fireman's carry slam
 Movimentos secundários
 Como Andrade Almas
 Discus back elbow
 Hurricanrana
 Inverted facelock backbreaker seguido por um falling inverted DDT, do canto do ringue
 Chute correndo, na cabeça de um oponente sentado
 Rope hung triangle armbar
 Open-handed chop, no peito de um oponente cercado
 Inverted tornado DDT
 Turnbuckle powerbomb
 Como La Sombra
 Feint springboard moonsault em um standing moonsault
 Moonsault
 Rope-assisted enzuigiri
 Springboard dragonrana
 Alcunhas
 Como Andrade Almas
 "Cien"
 "El Ídolo"
 Como La Sombra
 "El Centinela del Espacio"
 "El Ídolo"
 "CMLL no Prince"
 Managers
 Zelina Vega
 Temas de entrada
 "Making a Difference" por CFO$ (NXT; 8 de junho de 2016 – presente)

Campeonatos e prêmios 
 Consejo Mundial de Lucha Libre
 CMLL Universal Championship (2011)
 CMLL World Tag Team Championship (1 vez) – com Volador Jr.
 CMLL World Trios Championship (1 vez) – com Máscara Dorada e La Máscara
 Mexican National Trios Championship (1 vez) – com El Sagrado e Volador Jr.
 NWA World Welterweight Championship (1 vez)
 NWA World Historic Middleweight Championship (1 vez)
 NWA World Historic Welterweight Championship (2 vezes)
 La Copa Junior (2012)
 Cuadrangular de Parejas (2014) – com Omar Brunetti
 Reyes del Aire (2013, 2015)
 Torneo Corona – com Metalik
 Torneo Gran Alternativa (2007) – com Místico
 Torneo Nacional de Parejas Increibles (2013) – com  Volador Jr.
 CMLL Bodybuilding Contest (2012 – Avançado)
 Dupla do ano da CMLL (2009) – com Volador Jr.
 Technico do ano da CMLL (2010)
 Trio do ano da CMLL (2010) – com Máscara Dorada e La Máscara
 Lucha Libre Azteca
 LLA Azteca Championship (1 vez)
 New Japan Pro-Wrestling
 IWGP Intercontinental Championship (1 vez)
 Pro Wrestling Illustrated
 PWI colocou-o em 52º dos 500 melhores lutadores individuais na PWI 500 em 2013
 WWE NXT
 NXT Championship (1 vez)
 WWE
 WWE United States Champion (1 vez)

Luchas de Apuestas

Ligações externas 

 
 
 
 
 

Naturais de Durango
Lutadores de luta profissional do México